Соревнования на Параллельные брусьях среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 10 апреля. Приняли участие 18 спортсменов из шести стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр
 Результаты соревнований